

Patronyme 

 Christiane Papon (1924-2023), femme politique française, ancienne députée du Val-de-Marne ;
 Jean Papon (1505-1590), écrivain français, père de Loÿs ;
 Jean-Pierre Papon (1734-1803), abbé, oratorien et historien français ;
 Loÿs Papon (1533-1599), écrivain français, fils de Jean ;
 Maurice Papon (1910-2007), haut fonctionnaire et homme politique français, condamné pour complicité de crime contre l'humanité ;
 Monique Papon (1934-2018), femme politique française, ancienne députée et sénatrice UMP de la Loire-Atlantique ;
 Philippe Papon (1910-1993), résistant français de la Dordogne;
 Pierre Papon (1939-), physicien français.

Patronyme français
Patronyme auvergnat
Patronyme limousin
Patronyme corrézien